Pak Nam-Chol kan syfta på två olika spelare i Nordkoreas herrlandslag i fotboll:

 Pak Nam-Chol (fotbollsspelare född 1985), mittfältare, som spelar för April 25
 Pak Nam-Chol (fotbollsspelare född 1988), back, som spelar för Amrokgang